Amerikai Egyesült Államok
 Crystal (Colorado)
 Crystal (Észak-Dakota)
 Crystal (Indiana)
 Crystal (Maine)
 Crystal (Minnesota)
 Crystal City, Missouri
 Crystal (Clark megye, Nevada)
 Crystal (Nye megye, Nevada)
 Crystal (Nyugat-Virginia)
 Crystal (Új-Mexikó)
 Crystal (Wisconsin)
 Crystal Lake (egyértelműsítő lap)
 Crystal Township (Hancock megye, Iowa)
 Crystal Township (Tama megye, Iowa)
 Crystal Township (Montcalm megye, Michigan)
 Crystal Township (Oceana megye, Michigan)
egyéb
Crystal (együttes)